Борис Бекер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6:4, 6:3, 6:3.

Носиоци

  'Борис Бекер (победник)
  Стефан Едберг (финалиста)
  Џон Макенро (полуфинале)
  Бред Гилберт (четвртфинале)

 Мајкл Ченг ''(четвртфинале) 
 Арон Крикстин ''(полуфинале) 
 Алберто Манчини ''(друго коло) 
 Тим Мејот ''(прво коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1989.
Париз мастерс 1989.